Руският език в Украйна е вторият най-често използван език в Украйна след украинския.  Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 14 273 670 души, което прави 29.58 % от населението на страната и се нарежда на 2–ро място. 56 % от записаните на преброяването като руснаци посочват за свой роден език – руски, докато останалите са представители на други националности.

Използването на украински език преобладава в центъра, в западната и североизточната част на Украйна, руският в индустриалните центрове на Източна и Южна Украйна и в Крим.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 

Численост и дял на населението с роден език – руски, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Одеска област 

Численост и дял на населението с роден език – руски в Одеска област, според преброяването на населението през 2001 г. (по райони и градове с областно значение):

Източници

Външни препратки 

Украйна
Езици в Украйна